

Patronyme 
Danielle Anne Brisebois (née le , 1969) chanteuse, actrice, productrice américaine.
Marcel Brisebois est un professeur, animateur de radio et animateur de télévision québécois (1933-2022).
 Olivier Brisebois (né en 1995), coureur cycliste canadien
Patrice Brisebois (né le  à Montréal, Québec, Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel de la ligue nationale de hockey.

Personnage de fiction 
Brisebois, personnage de la bande dessinée québécoise Brisebois et compagnie.

Homonymie de patronyme